Лига чемпионов ОФК 2017, также О-лига 2017 () — 16-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК), и 11-й после его реорганизации под нынешним названием. Действующий чемпион — «Окленд Сити».

Победитель Лиги чемпионов ОФК 2017 получит право представлять Океанию на клубном чемпионате мира 2017.

Формат 
Формат турнира по сравнению с розыгрышами прошлых лет был изменён.

 Лига чемпионов ОФК 2017 состояла из четырёх этапов: квалификационного раунда, группового этапа, полуфинала и финала.
 В квалификационном раунде, как и в прошлые годы, играли победители чемпионатов четырёх развивающихся футбольных ассоциаций — членов ОФК (Американское Самоа, Острова Кука, Самоа и Тонго). Однако в сезоне 2017 года в групповой этап выходил не только победитель квалификации (как в прошлые годы), но и команда, занявшая второе место.
 В групповом этапе принимали участие 16 команд (увеличение с 12-ти): по две от 7-ми развитых ассоциаций (Вануату, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Таити и Фиджи), а также две команды из квалификационного раунда. Они составили 4 группы (ранее 3) по 4 команды в каждой. В каждой группе игрался традиционный однокруговой турнир по принципу «каждый с каждым», победитель которого проходил в полуфинал.
 4 команды-победительницы групп делились на пары и в рамках этих пар играли друг с другом 2 матча, на своём и чужом полях (ранее каждый полуфинал состоял из одного матча).
 Победители полуфинальных пар выходили в финал, где играли друг с другом 2 матча (вместо одного в предыдущих сезонах).

Участники 
В турнире приняли участие 18 команд, представлявшие 11 футбольных ассоциаций — членов ОФК.

Примечания
  ПНГ:Папуа-Новую Гвинею должен был представлять чемпион этой страны сезона 2015/16 «Хекари Юнайтед». Однако 2 февраля 2017 года ОФК объявил о дисквалификации этого клуба после того, как Футбольная ассоциация Папуа-Новой Гвинеи подала официальную жалобу из-за спора команды с федерацией. 8 февраля 2017 года было объявлено, что место «Хекари Юнайтед» займёт клуб «Маданг Фокс».

Квалификационный раунд 
Турнир прошёл в Нукуалофе (Тонга) 28 января — 3 февраля 2017 года. 4 команды сыграли однокруговой турнир. Команды, занявшие первые два места, получили путёвки в групповой этап Лиги чемпионов ОФК 2017.

Групповой этап 
Матчи группового этапа пройдут в Нумеа и Коне (Новая Каледония), а также в Окленде (Новая Зеландия) и Пираэ (Таити) 25 февраля-18 марта 2017 года. Жеребьёвка группового этапа состоялась 24 августа 2016 года в Окленде. 16 команд, распределённые по 4 корзинам, составили четыре группы, в рамках которых проходили однокруговые турниры. Команды из одной страны не могли встретиться между собой на групповом этапе. Победители групп проходили в стадию плей-офф, где определялся победитель Лиги чемпионов ОФК 2017.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Стадия плей-офф

Участники 
  Мажента
  Окленд Сити
  Тефана
  Тим Веллингтон

Сетка

Полуфиналы 

Окленд Сити выиграл по итогам двух матчей 4:0

Тим Веллингтон выиграл по итогам двух матчей 9:3

Финал 

Окленд Сити выиграл по итогам двух матчей 5:0

Примечания 

2017